Diasteem (geologie), een hiaat tussen twee gesteentelagen die zijn afgezet door de zee
 Diasteem (tandheelkunde), een open ruimte tussen de tanden